

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alex Devlin, (1949-), basketteur canadien ;
 Art Devlin (1922-2004), sauteur à ski américain ;
 Bernard Devlin, (1824-1880), homme politique fédérale du Québec ;
 Bernard Devlin, ( ? -1983), réalisateur, producteur, canadien ;
 Bernadette Devlin, (1947- ), femme politique irlandaise ;
 Charles Ramsay Devlin, (1858-1914), homme politique fédéral et provincial du Québec ;
 Dean Devlin, (1962- ), acteur-producteur-scénariste américain ;
 Emmanuel Berchmans Devlin, (1872-1921), homme politique fédéral du Québec ;
 James Devlin, (1989- ), rappeur anglais ;
 Paul Devlin, (1972-), footballeur écossais ;
 Peter Devlin, général de l'Armée de terre canadienne ;
 William Devlin, (1899- ? ), joueur de football écossais.

Toponymes
Lac Devlin, un plan d'eau dans la municipalité de Laforce, dans la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Œuvres 

 , série télévisée d'aniamtion d'Hanna-Barbera diffusée en 1974 ;
 , roman de Roderick Thorp publié en 1988 ;
 Devlin, téléfilm diffusé en 1992 ;
 , compilation du guitariste américain Tony Rice sortie le .

Homonymie de patronyme